Grübler ist der Familienname folgender Personen:
 Arnulf Grübler (* 1955), österreichischer Energieingenieur
 Lars Grübler (* 1980), deutscher Basketballspieler
 Martin Fürchtegott Grübler (1851–1935), deutscher Maschinenbauingenieur, siehe auch: Grüblersche Gleichung

Siehe auch:

 Grüebler
 Grübeln
 Villa Grübler in Dresden